Jaglom ist der Familienname folgender Personen:
Akiwa Moissejewitsch Jaglom (1921–2007), russischer Mathematiker und Physiker
Henry Jaglom (* 1938), englischer Filmemacher
Isaak Moissejewitsch Jaglom (1921–1988), russischer Mathematiker
Jakow Kiwowitsch Jaglom (1898–1939), sowjetischer Gewerkschaftsführer und Opfer des Stalinismus